Движения Пахнера, названные именем Удо Пахнера, — это методы замены триангуяции  другой триангуляцией гомеоморфгого многообразия. Движения Пахнера называются также бизвёздными перестройками. Любые две триангуляции кусочно-линейного многообразия связаны конечной последовательностью движений Пахнера.

Определение  
Пусть  — -симплекс, а  — комбинаторная n-сфера с триангуляцией в виде границы n+1-симплекса. 

Если заданs триангулированное кусочно-линейное n-многообразие  и подкомплекс   с коразмерностью  0 вместе с симплициальным изоморфизмом , движение Пахнера на N, ассоциированное с C, это триангулированное многообразие . По построению это многообразие PL-изоморфно , но изоморфизм не сохраняет триангуляцию.

Примечания

Литература

Топология
Маломерная топология
Структуры на многообразиях